Тимофеево — топоним в России:
 Тимофеево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Тимофеево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Новленское сельское поселение.
 Тимофеево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Тимофеево — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области
 Тимофеево — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Тимофеево — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Тимофеево — деревня в Советском районе Марий Эл.
 Тимофеево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Тимофеево — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Тимофеево — деревня в Рузском районе Московской области.
 Тимофеево — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Тимофеево — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Тимофеево — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Тимофеево — ж.д. станция в Краснокутском районе Саратовской области.
 Тимофеево — село в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области.
 Тимофеево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Тимофеево — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Тимофеево — деревня в Торжокском районе Тверской области.